О, светлая майская заря () — официальный государственный гимн Черногории. До того, как стать официальным гимном, эта музыка и текст были популярной народной песней, имевшей много вариантов.

История 
Самый старый из известных вариантов текста нынешнего гимна, исполненный в национальном театре Белграда в качестве одной из частей песни «Бой на Грахове, или кровная месть в Черногории» (), датируется 1863 годом:

В самой Черногории с 1887 года песня была включена в школьную программу по урокам музыки, начиная с 3-го класса.

В 1937 году лидер Черногорской федералистской партии Секула Дрлевич, националист по убеждениям, опубликовал свою версию песни под названем «Вјечна наша» в книге Савича Марковича «Красная Хорватия» (). Во время Второй Мировой войны на территории Черногории при поддержке стран Оси было создано марионеточное коллаборационистское королевство Черногория с королём Италии во главе с губернатором, назначавшимся Италией, а затем Германией. В 1944-м году Дрлевич, к тому момент бывший экс-премьер-министром этого государства, переписал свою версию.

В это же время своя версия песни появилась у коммунистов-партизан:

Новая попытка принятия государственного гимна Черногории предпринималась в 1993 году, ещё во время существования т.н. «Малой Югославии». Однако консенсуса так и не было достигнуто. В частности, предлагался такой вариант:

В некоторых версиях добавлялись следующие строки:

Текст гимна

Неофициальный текст гимна 
Многие сторонники единства черногорского и сербского народов используют текст гимна Княжества Черногория, принятый в 1863 году.

Примечания

Ссылки 
 Видео
 Инструментальная запись гимна (MP3)
 Версия 1863 г.
 Русский поэтический перевод, краткая история гимна, MP3

Черногория
Государственные символы Черногории
Песни 1863 года
Появились в 1863 году
Черногорские народные песни